Росарио Флорес (исп. Rosario Flores, Мадрид, Испания, 4 ноября 1963) — испанская певица, композитор и актриса с цыганскими корнями.

Биография 
Росарио Флорес родилась в музыкальной семье. Дочь певца и гитариста  (1925—1999) и известной певицы, танцовщицы фламенко и актрисы Лолы Флорес. Её брат  — певец и композитор, а сестра Лолита Флорес — певица.

У Росарио и Карлоса Орельяна есть дочь Лола (2 октября 1996) и сын Педро Антонио, родившийся в один день с её матерью, с нынешним мужем Росарио Педро Ласага, с которым она познакомилась в 2001 году на съёмках фильма Педро Альмодовара «Поговори с ней».

С сентября по декабрь 2012 года Росарио участвовала в испанском Голосе в качестве наставника.

Ссылки 
 официальный сайт

Певцы и певицы Испании
Наставники телешоу «The Voice»